Натуральне число 363
 363 рік до нашої ери
 363 рік нашої ери